Берёзовский городской округ — муниципальные образования (городские округа) в России:

 Берёзовский городской округ — в Кемеровской области.
 Берёзовский городской округ — в Свердловской области.

См. также 
 Берёзовский район